Tatocnemis är ett släkte av trollsländor. Tatocnemis ingår i familjen Megapodagrionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Tatocnemis